Симијентиљос има више значења:

 Симијентиљос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Симијентиљос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику